Op Roland Garros 1983 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 23 mei tot en met 5 juni 1983.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Martina Navrátilová en Anne Smith had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Smith speelde samen met Kathy Jordan – zij waren het tweede reekshoofd, en bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het als achtste geplaatste duo Rosalyn Fairbank en Candy Reynolds won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Kathy Jordan en Anne Smith in drie sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Zuid-Afrikaanse Fairbank had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; de Amerikaanse Reynolds elf.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Marcella Mesker en de Amerikaanse JoAnne Russell bereikten de tweede ronde.
 Betty Stöve en de Amerikaanse Sandy Collins verloren meteen hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1983